Podatek – świadczenie pieniężne
 Podatek – książka Mileny Wójtowicz